Открытый чемпионат Бангкока 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бангкоке с 9 по 15 октября 2006 года. Турнир входил в завершающую сезон азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Тамарин Танасугарн уступает оба своих финала турниров ассоциации в Таиланде.

Парный разряд

Факты 
 Ваня Кинг выигрывает свой 2й титул на соревнованиях ассоциации в сезоне и в карьере.
 Елена Костанич-Тошич выигрывает свой 2й титул в сезоне и 8й за карьеру на турнирах ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангкока по теннису
 WTA Тур 2006
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Таиланд
Теннис
Октябрь 2006 года
2006